Piranesi est un nom propre.

Patronyme 

 Francesco Piranesi (vers 1758-1810), dessinateur, graveur aquafortiste, architecte et céramiste italien.
 Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), graveur et architecte italien.
 Laura Piranesi (1754-1789), graveuse italienne.

Autres 
 Le vase Piranesi, vase colossal en marbre reconstruit de type cratère exposé au British Museum.
 (11336) Piranesi, astéroïde de la ceinture principale.